Хусни аз-Заим (, ; , , Османская империя — , , Сирия) — президент и премьер-министр Сирии с 17 апреля 1949 по 26 июня 1949.

Жизнь и учёба 
Хусни аз-Заим родился в Алеппо в 1894 году. Выходец из курдской семьи. У него есть два брата —  священнослужитель Саладин аз-Заим и Башир аз-Заим. 

Стал офицером в османской, а позже французской армии. После получения независимости Сирии стал начальником генерального штаба.

Пришёл к власти в результате военного переворота. Не пользовался поддержкой у народа и был смещён через четыре месяца своими бывшими товарищами. Казнён 14 августа 1949 года вблизи Дамаска.

Примечания 

Премьер-министры Сирии
Президенты Сирии
Казнённые президенты
Казнённые в Сирии